Capitol Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Capitol Peak (Colorado)	
 Capitol Peak (Nevada)	
 Capitol Peak (New Mexico)	
 Capitol Peak (Texas)	
 Capitol Peak (Mason County, Washington)	
 Capitol Peak (Thurston County, Washington)